

Горне Семеровце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Долне Семеровце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.